O University-Mount Wellington Association Football Club é um clube  de futebol com sede em Auckland, Nova Zelândia. A equipe possui seis títulos neozelandeses.

História 
O clube foi fundado com a fusão de University AFC e Mount Wellington AFC. Mt Wellington foi o clube mais forte do país na década de 70 e 80

Atualmente cuida do projeto social e competições universitárias.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia